Agila I (Achila, ... – 555) – Re dei Visigoti dal 549 al 554
Agila II (Achila, 695 circa – 716 circa) – Re dei Visigoti dal 711 al 714
 Agila – album degli Extremoduro del 1996
Opel Agila – autovettura